

Жінки 
 Полікарпова Лариса Петрівна (* 1963) — радянська та російська футболістка, півзахисниця.

Чоловіки 
 Алексій (Полікарпов) (* 1948) — архімандрит РПЦ, намісник Свято-Данилового монастиря.
 Полікарпов Вадим Олександрович — артист драми Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений артист України.
 Полікарпов Василь Петрович (1903—1975) — заслужений майстер спорту СРСР; архітектор, лауреат Ленінської премії.
 Полікарпов Володимир Іванович (1943—1994) — радянський футболіст, півзахисник. Виступав за «ЦСКА».
 Полікарпов Геннадій Григорович (1929—2012) — український вчений у галузі радіобіології та гідробіології моря, доктор біологічних наук, професор. Академік Національної академії наук України. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Полікарпов Дмитро Олексійович (1905—1965) — член Ідеологічної комісії ЦК КПРС у 1962—1965 роках. Депутат Верховної ради РРФСР 4-го скликання. Депутат Верховної ради СРСР 5—6-го скликань.
 Полікарпов Микола Миколайович (1892—1944) — радянський авіаконструктор, Герой Соціалістичної Праці (1940), лауреат Сталінської премії 1-го ступеня (1941 та 1943), доктор технічних наук.
 Миколай (Полікарпов) (1867—1938) — обновленський архієпископ Вінницький (1936—1937).
 Митрофан (Полікарпов) (1871—1934) — єпископ РПЦ Бакинський і Прикаспійський.

Примітки